Halicyclops pelseneeri – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tych skorupiaków została opublikowana w 1888 roku przez francuskiego zoologa Eugène Canu.

Przypisy 

Halicyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1888 roku